Hansapur peut faire référence à :
 Hansapur, un village du Népal situé dans le district d'Arghakhanchi ;
 Hansapur, un village du Népal situé dans le district de Gorkha ;
 Hansapur, un village du Népal situé dans le district de Kaski ;
 Hansapur, un village du Népal situé dans le district de Pyuthan.